David Arnott – attore e sceneggiatore statunitense
 Douglas Arnott – ex calciatore scozzese
 George Arnott Walker Arnott – botanico scozzese
 Jason Arnott – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Jonathan Arnott – politico britannico
 Neil Arnott – medico scozzese